Вилю́йский улу́с (райо́н) () — административно-территориальная единица (улус или район) и муниципальное образование (муниципальный район) в Республике Саха (Якутия) Российской Федерации.

Административный центр — город Вилюйск.

История 
Район (улус) образован 9 января 1930 года

Вилюйский улус богат давними культурными традициями. Здесь одними из первых в Якутии открылись библиотека, краеведческий музей, Народный дом, детская музыкальная школа, Дом хомуса, музей боевой славы. Вилюйская земля является родиной таких выдающихся личностей, как М.Н.Жирков, Е.П. Степанова, И.Л. Кондаков, П.Х. Староватов, трех Героев Советского Союза: Н.С. Степанова, Н.А. Кондакова, А.А. Миронова; шести Героев Социалистического Труда и народных артистов Республики Саха (Якутия): Г.С. Васильева, А.П. Павлова, А.В. Егорова; народных поэтов: И.М. Гоголева (Кындыл), М.Е. Тимофеева. Свой творческий путь в Вилюйске начинали первый профессиональный театральный художник Г.М. Туралысов и первый режиссер национальной театральной труппы Д.Д. Большев. 

Советский период истории Вилюйского района начался 9 января 1930 года, когда был сформирован административный центр Вилюйск. В 2014 году отмечается его 380-летний юбилей. Муниципальное объединение «Вилюйский улус (район)» образовано в результате проведения местного референдума 29 сентября 2000 года.

География 
Расположен на западе республики, на Центрально-Якутской равнине. Площадь района — 55,2 тыс. км².

Крупная река — Вилюй с притоком р. Тюнг. Много озёр, наиболее крупное из них — Мастах.

Население 

 Урбанизация
В городских условиях (город Вилюйск и пгт Кысыл-Сыр) проживают  % населения района.

 Национальный состав

Муниципально-территориальное устройство 
Вилюйский улус (район), в рамках организации местного самоуправления, включает 21 муниципальное образование, в том числе 2 городских поселения и 19 сельских поселений (наслегов):

Населённые пункты 
В Вилюйском улусе 23 населённых пункта.

 Упразднённые населённые пункты
сёла Сортол и Сеят (в 2013 году)

Экономика

Промышленность 
Промышленность — развивающийся газодобывающий комплекс, мясо-молочная и местная, производство строительных материалов.

Сельское хозяйство 
Ведущее место в экономике улуса занимает сельское хозяйство. Главная его отрасль — животноводство (мясо-молочное скотоводство, мясное табунное коневодство), звероводство и пушной промысел. Земли сельскохозяйственного назначения составляют 46,7 тыс. га. Возделываются картофель, овощи.

Транспорт 
Транспортные связи обеспечивают речной, автомобильный и воздушный виды транспорта. Пристани на р. Вилюй: Вилюйск, Кысыл-Сыр.

Интересные факты 

Площадь Вилюйского улуса почти равна площади Хорватии, и больше площади  Боснии и Герцеговины. 
Площадь Вилюйского улуса— 55193 км², площадь Хорватии— 56542 км² , площадь Боснии и Герцеговины— 51129 км²

Примечания

Ссылки 

 Сайт Вилюйского Управления Образования